Die National Bank Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Toronto. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 8. bis 14. August 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Camila Giorgi im Einzel sowie die Paarung Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani im Doppel. Gewonnen wurde das Turnier von der Rumänin Simona Halep im Einzel und der US-amerikanischen Paarung Coco Gauff/Jessica Pegula im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die National Bank Open 2022 fand vom 6. bis 7. August 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Toronto